Tragedy (band), een Amerikaanse punkband
 Tragedy (Bee Gees), een single uit 1979 van de Britse popgroep Bee Gees
 Tragedy (Hanoi Rocks), een single uit 1981 van de Finse hardrockband Hanoi Rocks
 Tragedy (Thomas Wayne), een single uit 1951